ARST steht als Abkürzung für:
 Trasporti Regionali della Sardegna, italienische Eisenbahngesellschaft auf Sardinien

Årst ist der Name folgender Personen:
 Ole Martin Årst, ein ehemaliger norwegischer Fußballspieler

Abkürzung